F.D. Roosevelt Airport, de oude naam van het vliegveld op Sint Eustatius
 Robert L. Bradshaw International Airport, de oude naam van het vliegveld op Saint Kitts